

Miejscowości na Ukrainie 
 Jampol nad Dniestrem – miasto w obwodzie winnickim
 Jampol – osiedle typu miejskiego w obwodzie chmielnickim
 Jampil – osiedle typu miejskiego w obwodzie donieckim
 Jampol – osiedle typu miejskiego w obwodzie sumskim
 Jampol – wieś w obwodzie lwowskim
 Jampil – wieś w obwodzie czerkaskim

Miejscowości na Białorusi 
 Jampol – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze
 Jampol – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.